Abdelkirim Balul – algierski aktor
 Zuhair Balul – izraelski komentator sportowy i polityk